Пуэрто-Рико принимало участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере  (Норвегия) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевало ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года